Траг је појам са више значења:

 Траг — појам (траг у снегу, траг на улици итд)
 Траг (часопис)
 Траг (линеарна алгебра)
 Траг (ТВ филм)
 Траг (кратки филм)
 Етно група Траг